Браян Буше (,  2 січня 1977, Вунсокет) — колишній американський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду США.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1993 року.

1995 року був обраний на драфті НХЛ під 22-м загальним номером командою «Філадельфія Флаєрс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Філадельфія Флаєрс», «Фінікс Койотс», ГВ-71, «Калгарі Флеймс», «Чикаго Блекгокс», «Колумбус Блю-Джекетс», «Сан-Хосе Шаркс», «Кароліна Гаррікейнс» та «Цуг».

Загалом провів 371 матч у НХЛ, включаючи 43 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну США.

Статистика

Клубні виступи

Регулярний сезон

Плей-оф

Збірна

Посилання 

 

Американські хокеїсти
Американські хокейні воротарі‎
Гравці збірної США з хокею
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти ГВ-71
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Колумбус Блю-Джекетс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Кароліна Гаррікейнс»
Хокеїсти «Цуга»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Філадельфія Флайєрс»
Спортсмени з Род-Айленду
Американські спортивні коментатори